Victòria Peña i Carulla, més coneguda com a Vicky Peña, (1954 - ), actriu catalana
 Victòria Peña i Nicolau (1827 - 1898), poetessa mallorquina, germana de Pere d'Alcàntara Peña i Nicolau